Марк Попилий Ленат (Marcus Popillius Laenas) e име на общо четири личности, които са били консули на Римската република:

 Марк Попилий Ленат (консул 359 пр.н.е.), консул 359, 356, 350 и 348 пр.н.е.
 Марк Попилий Ленат (консул 316 пр.н.е.), консул 316 пр.н.е.
 Марк Попилий Ленат (консул 173 пр.н.е.), консул 173 пр.н.е.
 Марк Попилий Ленат (консул 139 пр.н.е.), консул 139 пр.н.е.

Попилии